

Technologie 

 Vespa, une ligne de scooters de la société Piaggio & Co.
 Vespa, le surnom habituellement associé aux locomotives BB 9400, BB 9600 et BB 30000 de la SNCF.

Entomologie 

 Vespa, un genre de la classe des insectes qui rassemble les espèces de frelons.

Astronomie 
 (6062) Vespa, un astéroïde

Personnalités   
 Bruno Vespa  (1944- ), journaliste italien ; 
 Líber Vespa (1971-2018), footballeur uruguayen.

Voir aussi